Ragusa puede referirse a dos ciudades:
 Ragusa, ciudad de Sicilia, en Italia.
 Dubrovnik, ciudad en Croacia, antaño conocida en italiano como «Ragusa».

También puede referirse a:
 República de Ragusa (siglos XIV-XIX), república marítima de Dalmacia con la capital en la ciudad de Ragusa, actual Dubrovnik.